Démocrate peut renvoyer à :

Politique
En science politique, un démocrate est un partisan et un avocat de la démocratie. 
 De même celui qui promet ou pratique l'égalité sociale est souvent référé comme démocrate. Il existe plusieurs  dans le monde.
 Pendant le risorgimento, période qui conduit à l'unification italienne, les démocrates désignent le parti tourné vers l'union avec les autres états italiens et la reprise conjointe de la guerre contre l'Autriche.
 Démocrates, parti politique brésilien.

Patronyme
 Démocrate, architecte macédonien.

Toponyme 
 Le Mont Democrat, sommet montagneux américain du Colorado.

Voir aussi
Républicanisme
Monarchisme
Communisme